Als Jaguar XJR werden mehrere Modelle des Herstellers bezeichnet:

die Sportmodelle der XJ-Reihe
den Supersportwagen Jaguar XJR-15
die Jaguar XJR-Prototypen